В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Беркли ():
 округ '''Беркли''' — штат Западная Виргиния.
 округ '''Беркли''' — штат Южная Каролина.